Ashley je ženské i mužské křestní jméno anglosaského původu. Pochází z anglického příjmení, které původně pocházelo z místního názvu, což znamená "vyčištění jasanu" či "čistý jasan".

Známí nositelé 
 Ashley Mote (* 1936) – britský politik
 Elizabeth Ashley (* 1939) – americká herečka
 Ashley Hutchings (* 1945) – britský hudebník
 Ashley Fisher (* 1975) – australský tenista
 Ashley Massaro (* 1979) – americká wrestlerka
 Ashley Cole (* 1980) – britský fotbalista
 Ashley Roberts(* 1981) – americká zpěvačka
 Ashley Tisdale (* 1985) – americká herečka
 Ashley Young (* 1985) – britský fotbalista
 Ashley Fink (* 1986) – americká herečka
 Ashley Bell (* 1986) – americká herečka
 Ashley Olsen (* 1986) – americká americká herečka
 Ashley Greene (* 1987) – americká herečka
 Ashley Benson (* 1989) – americká herečka
 Allisyn Ashley Arm (* 1996) – americká herečka

 Místo
 Ashley (Illinois)
 Ashley (Indiana)
 Ashley (Michigan)
 Ashley (Severní Dakota)
 Ashley (Ohio)
 Ashley (Pensylvánie)
 Ashley (Západní Virginie)
 Ashley (Wisconsin)

Ženská jména
Mužská jména
Jména anglického původu